«Исступле́ние», или «Безу́мие», () — фильм Альфреда Хичкока, вышедший на экраны в 1972 году. Экранизация романа Артура Лаберна «До свидания, Пикадилли, прощай, Лестер-сквер» ().

Сюжет 
В Лондоне орудует маньяк, удушающий женщин. Ричарда Блэйни (Джон Финч) обвиняют в убийстве бывшей жены Бренды (Барбара Ли-Хант) и подружки (Анна Мэсси).

В пользу следствия говорит многое: секретарша, заметившая Блейни около конторы жены, прошение о разводе, в котором жена указала чрезмерную жестокость мужа. От подозреваемого отворачиваются все. Настоящий же убийца обманом отправляет Блэйни в тюрьму, а сам принимается за старое. Однако у следователя появляются сомнения в виновности Блэйни.

В ролях 
 Джон Финч — Ричард Блэйни
 Барри Фостер — Роберт Раск
  — инспектор Оксфорд
 Анна Мэсси — Бэбс Миллиган
 Барбара Ли-Хант — Бренда Маргарет Блэйни
 Билли Уайтлоу — Хетти Портер
 Вивьен Мерчант — Миссис Оксфорд
 Бернард Криббинс — Феликс Форсайт
 Майкл Бейтс — сержант Спирман
 Джин Марш — Моника Барлинг
 Клайв Смит — Джонни Портер

Работа над фильмом 
Фильм снимался с августа по октябрь 1971 года. Съёмки проводились в павильоне студии Pinewood в Великобритании и на натуре в Лондоне (Ковент-Гарден, Оксфорд-стрит). Хичкок предлагал Владимиру Набокову написать сценарий для этого фильма, но Набоков отказался. В результате сценарий написал Энтони Шаффер.

Камео Альфреда Хичкока — стоит в центре толпы слушателей, единственный, кто не аплодирует оратору. Первоначально Хичкок планировал для камео роль утопленника, который проплывает по Темзе. Был изготовлен манекен с точной копией головы Хичкока, но эта задумка не была реализована, а манекен использовался для съёмок рекламного трейлера фильма.

Награды и номинации 
 1972 — попадание в десятку лучших фильмов по версии Национального совета кинокритиков США.
 1973 — четыре номинации на премию «Золотой глобус»: лучший фильм — драма, лучший режиссёр (Альфред Хичкок), лучший сценарий (Энтони Шаффер) и лучшая оригинальная музыка (Рон Гудвин).
 1973 — номинация на премию Эдгара Аллана По за лучший художественный фильм (Энтони Шаффер).

Примечания

Литература

Ссылки 
  
  
 «Исступление» 

Экранизации романов Великобритании
Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы Великобритании 1972 года
Экранизации литературных произведений
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы, спродюсированные Альфредом Хичкоком